Syngrapha flammifera är en fjärilsart som beskrevs av Friedrich von Huene 1901. Syngrapha flammifera ingår i släktet Syngrapha och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
flammifera